Kalischt bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Kaliště u Horních Dubenek
 Kaliště u Humpolce

Siehe auch:
 Kalist